Diego Costa Silva, mais conhecido como Diego (Itaqui, RS, 11 de maio de 1979), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro.

Carreira

Grêmio e Juventude 
Jogou no Grêmio de 1992 até o final de 1996, quando sofreu uma lesão que o manteve afastado por quase um ano. Este fato fez com que não fosse plenamente aproveitado pelo clube. Em 1997, atuou no Esporte Clube Juventude, de Caxias do Sul, conquistando a Copa do Brasil em 1999. Também conquistou, em 2002, a Bola de Prata, o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.

Atlético Paranaense e Fluminense 
Em 2003 foi vendido ao Clube Atlético Paranaense, onde destacou-se com boas atuações que o levaram, ao final de 2005, ao Fluminense Football Club, onde foi titular, entretanto, suas freqüentes lesões fizeram com que não fosse plenamente aproveitado pelo clube, ficando a maior parte de seus três anos de contrato no banco de reservas.

Santo André e Leixões 
Também atuou no Santo André e Leixões Sport Club de Portugal.

Vida pessoal 
Diego tem um filho de 12 anos chamado Diego Callai Silva, que também é goleiro e atua na equipe Sub-13 do Sporting.

Estatísticas em Campeonatos Brasileiros

Títulos 
 Grêmio

 Campeonato Gaúcho Juvenil: 1994, 1995, 1996

 Juventude

 Campeonato Gaúcho: 1998
 Copa do Brasil: 1999
 Torneio de Marília - SP: 2002

 Atlético Paranaense

 Vice-Campeão Brasileiro: 2004
 Campeonato Paranaense: 2005
 Vice-Campeão da Libertadores: 2005

 Fluminense

 Copa do Brasil: 2007

Ligações externas 
 

Naturais de Itaqui
Goleiros do Rio Grande do Sul
Goleiros do Esporte Clube Juventude
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Esporte Clube Santo André
Goleiros do Fluminense Football Club
Futebolistas do Leixões Sport Club
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)